Arıcan ist der Familienname von:

 Ferhat Arıcan (* 1993), türkischer Turner
 Fikret Arıcan (1912–1994), türkischer Fußballspieler